Сокращение: учебное хозяйство — учебно-опытное хозяйство при сельскохозяйственном институте для практической подготовки студентов, а также для научно-исследовательской работы.

Учхоз — название населённых пунктов:

в России:

 Учхоз — посёлок в Новоаннинском районе Волгоградской области.
 Учхоз — посёлок в Урюпинском районе Волгоградской области.
 Учхоз — село в Дзержинском районе Калужской области.
 Учхоз — деревня в Ачинском районе Красноярского края.
 Учхоз — посёлок в составе города Кургана Курганской области.
 Учхоз — посёлок в Усманском районе Липецкой области.
 Учхоз — посёлок в Тарском районе Омской области.
 Учхоз — деревня в Кудымкарском районе Пермского края.
 Учхоз — посёлок в Вольском районе Саратовской области.
 Учхоз — посёлок городского типа в составе города Казани Татарстана.
 Учхоз — посёлок в составе города Томска Томской области.
 Учхоз — посёлок в составе города Ижевска Удмуртии.
 Учхоз — село в Барышском районе Ульяновской области.

в Казахстане:
 Учхоз СХИ — прежнее название села Байбулак Талгарского района Алматинской области.
 прежнее наименование населённого пункта Жидели (городская администрация Тараз) Жамбылской области.

В Белоруссии:

 Учхоз — посёлок в составе города Горки Могилёвской области.

В Кыргызстане (Киргизии):

 Учхоз — посёлок в Аламудунский район Чуйской области.

Примечания